Komet kan syfta på:

 Komet – en mindre himlakropp
 Komet (kortspel) – ett kortspel
 Komet (föräldrautbildning) – en behandlingsmetod i Stockholm
 HMS Komet – en torpedbåt
 Komettorget – ett torg och en spårvagnshållplats i Göteborg
Kometen – en svensk film från år 2004
Restaurant Kometen – en restaurang i Göteborg

Se även 
 Comet (olika betydelser)
 Årets komet